Maladzetjanski rajon (vitryska: Маладзечанскі Раён, ryska: Молодеченский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Minsk.

Källor 

Maladziečna

Indelningar i Minsks voblast